Пипер — фамилия:

 Пипер, Амос (род. 1998) — немецкий футболист.
Пипер, Вернер (, род. 1948) — немецкий автор и издатель.
 Пипер, Джон (1903—1992) — английский художник и график.
 Пипер, Йозеф (1904—1997) — немецкий католический философ-неотомист.
 Пипер, Карл (1647—1716) — шведский государственный деятель.
 Пипер, Карл Фредрик (1700—1770) — шведский политик, член Шведской королевской академии наук; сын Карла и Кристины Пипер.
 Пипер, Кристина (1673—1752) — шведский политик и предприниматель; жена Карла Пипера.
 Пипер, Пол Боуэн (род. 1957) — с 2005 года всеобщий авторитет Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов).
 Пипер, Фердинанд (1811—1889) — немецкий богослов и археолог, профессор.
 Пипер, Франтишек — польский историк и исследователь Холокоста, доктор исторических наук.
 Пипер, Франц (1852—1931) — конфессиональный лютеранский теолог, президент Лютеранской Церкви — Синод Миссури с 1899 по 1911 год.
 Пипер, Хедвиг Катарина (1746—1812) — шведская придворная дама, графиня.

См. также 
 Piper
 Пайпер
 Пиперин
 Пиперски